Натуральне число 918
 918 рік до нашої ери
 918 рік нашої ери